Tuhaň bzw. Tuháň ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Tuhaň, Gemeinde im Okres Mělník
Tuhaň, Gemeinde im Okres Česká Lípa; siehe Tuhaň u Dubé
Tuhaň, Ortsteil von Stružinec, Okres Semily
Tuháň, Ortslage von Vinařice u Kladna, Okres Kladno